Байбузи — шляхетний рід Великого Князівства Литовського.
 Байбузи — село в Україні, Черкаському районі Черкаської області.

Див. також 
 Байбуза